Vassili Gavrilovitch Bouzounov (en ), né le  à Krasnoïarsk, en URSS, et mort le , est un joueur de football soviétique (russe).

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur soviétique
Footballeur russe
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du FK Dynamo Moscou
Naissance en février 1928
Naissance à Krasnoïarsk
Naissance en RSFS de Russie
Décès en février 2004
Décès dans l'oblast de Léningrad
Décès à 76 ans